

Жінки 
 Крачковська Наталія Леонідівна (1938—2016) — радянська і російська акторка. Заслужена артистка Росії (1998).
 Крачковська Ніна Василівна (1939—2021) — радянська і російська акторка. Заслужена артистка Росії (1991).

Чоловіки 
 Крачковський Броніслав — український офіцер, учасник Другої світової війни в складі збройних сил Польщі та Великої Британії.
 Крачковський Володимир Васильович (1923—1988) — радянський звукооператор.
 Крачковський Василь Володимирович (нар. 1963) — звукорежисер на «Мосфільмі».
 Крачковський Василь Йосипович (нар. 1954) — радянський і український театральний актор. Народний артист Укра­­їни (2009).
 Крачковський Ігнатій Юліанович — російський арабіст, один з творців школи радянської арабістики; академік АН СССР.
 Макс Крачковський — польський політик.
 Крачковський Юліан Хомич — фольклорист, етнограф, історик.
слов'янські прізвища